Ґрета Тунберг (* 2003) — шведська політична активістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату.
 Карл Петер Тунберг (1743—1828) — шведський натураліст і апостол Карла Ліннея.
 Клас Тунберг (1893—1973) — фінський ковзаняр, 5-разовий чемпіон світу, 5-разовий олімпійський чемпіон (1924 і 1928), багаторазовий чемпіон Європи. Багаторазовий рекордсмен світу. Перший триразовий зимовий Олімпійський чемпіон в історії.
 Лаге Тунберг (1905—1997) — шведський генерал, командувач ВПС Швеції (1961—1968).
 Олоф Тунберг (1925—2020) — шведський актор, актор дубляжу та режисер.
 Сванте Тунберг (* 1968) — шведський актор, продюсер і автор.
 Стефан Тунберг (* 1968) — шведський актор, сценарист і режисер.

 13982 Тунберг — астероїд головного поясу.
Шведські прізвища